Александерталь или Александрталь или Александроталь (с  — Александрово поле) — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Александерталь — прежнее название села Александрополь Фёдоровского района Костанайской области.

Россия 
 Александерталь — прежнее название села Александровка Камышенского района Волгоградской области.
 Александерталь — прежнее название села Заветное Советского района Крыма.
 Александрталь — прежнее название села Надеждино в Кошкинском районе Самарской области.
 Александроталь — прежнее название хутора Нагорный в Грачёвском районе Ставропольского края.

Украина 
 Александерталь — прежнее название села Бритовка Белгород-Днестровского района Одесской области.
Александерталь — прежнее название села Новоалександровка Запорожского района Запорожской области.
 Александрталь — до 1945 года название села Александровка Черниговского района Запорожской области.